Immortal Records — независимый звукозаписывающий лейбл, Лос-Анджелес, Калифорния. Основанный Хэппи Уолтерсом в 1994, на протяжении своей деятельности лейбл помог стать известными таким значительным исполнителям, как 30 Seconds to Mars, Korn и Incubus. Также лейбл занимался изданием саундтреков, включая Ночь страшного суда, Отродье, Блэйд II, и Мастера ужаса ().

1 ноября 2007 деятельность Immortal Records была приостановлена.

Выпущенные альбомы 
 30 Seconds to Mars — 30 Seconds to Mars
 30 Seconds to Mars — A Beautiful Lie
 Adema — Kill the Headlights
 A — How Ace Are Buildings
 A Change of Pace — Prepare The Masses
 A Change of Pace — An Offer You Can't Refuse
 A Santa Cause — It's A Punk Rock Christmas
 Agent Sparks — Red Rover
 thebleedingalarm — Beauty in Destruction
 Brazil — The Philosophy of Velocity
 Deadsy — Phantasmagore
 The Finals — Plan Your Getaway
 Far — Tin Cans With Strings To You
 Far — Water & Solutions
 His Boy Elroy — His Boy Elroy
 Hot Rod Circuit — The Underground Is a Dying Breed
 Incubus — Enjoy Incubus
 Incubus — S.C.I.E.N.C.E.
 Incubus — Make Yourself
 Incubus — Morning View
 Incubus — A Crow Left of the Murder
 Korn — Korn
 Korn — Life Is Peachy
 Korn — Follow The Leader
 Korn — Issues
 Korn — Untouchables
 Korn — Take a Look in the Mirror
 No One — No One
 Scary Kids Scaring Kids — The City Sleeps In Flames
 Scary Kids Scaring Kids — After Dark EP
 Scary Kids Scaring Kids — Scary Kids Scaring Kids
 Switched — Subject to Change
 Transmatic — Transmatic
 Tyler Read — Only Rock and Roll Can Save Us
 U.S. Crush — U.S. Crush
 Waking Ashland — Telescopes
 Waking Ashland — The Well

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США